

Patronyme 

 Alphonse Gratry (1805-1872), prêtre et philosophe français ;
 Guillaume Gratry (1822-1885), général-major belge.

Toponyme 

 Rue Général Gratry, voie belge de Bruxelles.